

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni